Женская сборная Болгарии по кёрлингу — представляет Болгарию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Федерация кёрлинга Болгарии (, ).

Статистика выступлений

Чемпионаты Европы

Примечания

Ссылки 
 Болгария -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Федерации кёрлинга Болгарии

См. также 
 Мужская сборная Болгарии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Болгарии по кёрлингу
 Сборная Болгарии по кёрлингу на колясках

Болгария
Кёрлинг в Болгарии
Кёрлинг
Женский кёрлинг